Pentecôte (frz. für Pfingsten) steht für geografische Objekte:
 Rivière Pentecôte, ein Fluss in der Verwaltungsregion Côte-Nord in der kanadischen Provinz Québec
 Pentecost-Insel, eine Insel der Neuen Hebriden

Pentecôte ist der Familienname folgender Personen:
 Xavier Pentecôte (* 1986), französischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Pentekoste
 Pentecost
 Pfingsten